Fodor Mihály (1709–1775) jezsuita rendi pap, tanár
 Fodor Mihály (1950) birkózó, edző
 Fodor Mihály (1960) búvárúszó

hasonló néven
 Fodor Mihály László (1917–1968) egyházi író